Би́рштонас (, устар. ) — город и курорт в Каунасском уезде Литвы. Административный центр Бирштонского самоуправления.

Положение и общая характеристика 
Расположен на правом берегу Немана в 39 км к югу от Каунаса. 
Бальнеологический, питьевой, грязевой и климатический курорт в Региональном парке петель Немана. Площадь 13 км2.

Население 
В 1969 году насчитывалось 1,7 тысяч жителей, в 1994 году — 4 тысяч, в настоящее время 2497 человек (на 1 июля 2013).

История 

В XIV веке близ Бирштанского замка великих князей литовских образовалось местечко. Развитие известного со времён средневековья поселения началось в 1846 году, когда были обнаружены источники минеральной воды. До Первой мировой войны местечко Бирштаны Трокского уезда Виленской губернии. Преобразован из посёлка в город в 1966 году.

В 1852 году по приказу правительства впервые была организована специальная комиссия во главе с доктором М. Абихтом для изучения минеральных источников Бирштонаса. Комиссией были определены дебиты двух минеральных источников, выходящих вблизи от ручья Друскупис, и произведен их химический анализ воды. Кроме того, были даны рекомендации по применению минеральной воды источников Бирштонаса. 
В результате этих исследований в 1856 году на территории посёлка Бирштонас была основана бальнеолечебница.

Экономика 
 Предприятие «Birštono mineraliniai vandenys ir Ko» () выпускает бутилированную минеральную воду под названиями «Vytautas», «Birutė», «Akvilė».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальная страница
 Бирштонас на сайте о Литве Lituanistica 
 О Бирштонасе на Litauen Netz 
 Бирштонас на сайте оЛитве.ру 
 Русскоязычная страница

Города Литвы
Бирштонас
Курорты Литвы